Putting It Over – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 Putting It Over – film del 1915 prodotto dalla Royal Film Company
 Putting It Over – film del 1916 diretto da Charles Michelson
 Putting It Over – film del 1919 diretto da Donald Crisp
 Il match di bambù (Putting It Over) – film del 1922 diretto da Grover Jones